Мамонтов () — російське прізвище. Первісна форма — Мамантов, утворене від особового імені Мамант.

Відомі носії 
 Мамонтов Альберт Якович (1927—1999) — театральний педагог, майстер художнього слова, громадський і культурний діяч.
 Мамонтов Анатолій Іванович (* 1935) — український художник
 Мамонтов Костянтин Костянтинович (1869—1920) — воєначальник російської Імператорської армії і Донської армії Всевеликого Війська Донського та Збройних Сил Півдня Росії (ЗСПР)
 Мамонтов Сава Іванович (1841—1918) — російський підприємець і меценат
 Мамонтов Сергій Іванович (1898—1987) — учасник Першої світової та Громадянської війни в Російській імперії.
 Мамонтов Юрій Олександрович (* 1989) — російський хокеїст
 Мамонтов Юхим Мефодійович (1889—1922) — військовий командир і партизанський отаман Західного Сибіру
 Мамонтов Яків Андрійович (1886—1940) — поет, драматург, історик української драматичної літератури й театру

 Мамонтова Віра Олексіївна (1917—2016) — український ентомолог, фахівець з систематики попелиць, доктор біологічних наук з 1976 року.
російські прізвища